Raúl González Rodríguez (1952) olimpiai bajnok mexikói gyaloglóatléta
 Raúl González Millado (1957) kubai súlyemelő, olimpikon
 Raúl González Sánchez (1967) olimpiai ezüstérmes kubai ökölvívó
 Raúl González Gutiérrez (1970) olimpiai bronzérmes spanyol kézilabdázó
 Raúl González Blanco (1977) spanyol válogatott labdarúgó, olimpikon („Raúl”)